Llantén de agua puede referirse a:
El nombre común de la planta Alisma lanceolatum.
El nombre común de la planta Alisma plantago-aquatica.
El nombre común de la planta Baldellia ranunculoides.
 El nombre común de la planta Plantago major.
El nombre común de la planta '''''Scorpiurus muricatus.